Biała – herb szlachecki

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 30, w tym 23 podstawowe
 Biała – miasto
 Biała – część miasta Rzeszowa
 Biała – osiedle w Rzeszowie

Gminy 
 Biała – gmina miejsko-wiejska w województwie opolskim, w powiecie prudnickim
 Biała – gmina wiejska w województwie łódzkim, w powiecie wieluńskim

Kolej 
 Biała – przystanek kolejowy w Białej, w województwie łódzkim

Lokalizacje poza granicami Polski 
 Biała (czes. Bělá) – wieś w byłym okresie Opawa w Czechach
 Biała dziś Spiska Biała (słow. Spišská Belá) – miasto na terenie Spiszu na Słowacji
 Biała – wieś na Ukrainie, rejon czortkowski
 Biała – dawna wieś na Ukrainie, rejon żółkiewski
 Biała – wieś na Ukrainie, rejon tarnopolski
 Biała – przystanek kolejowy w miejscowości Biała, w rejonie tarnopolskim, w obwodzie tarnopolskim, na Ukrainie
 Biała – wieś na Ukrainie, w obwodzie winnicki, w rejonie jampolskim 
 Biała – dawna wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie postawskim, w sielsowiecie Juńki.
 Biała – wieś na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie mołodeczańskim, w sielsowiecie Horodziłowo

Cieki wodne 
 Biała – potok, dopływ Rybnianki
 Biała – potok, dopływ Białej Przemszy
 Biała – rzeka, dopływ Czernicy
 Biała – rzeka, dopływ Dunajca (inne nazwy: Biała Dunajcowa, Biała Tarnowska)
 Biała – rzeka, dopływ Bukowej
 Biała – rzeka, dopływ Osobłogi
 Biała – rzeka, dopływ Supraśli
 Biała – rzeka, dopływ Wisły
 Biała – rzeka, dopływ Orlanki
 Biała – struga, dopływ Kocinki
 Biała – struga, dopływ Czarnej Strugi
 Biała – struga, dopływ Unieści
 Biała – inna nazwa Białki; dopływ Pilicy

Zobacz też 
 Gmina Biała
 Biała Róża
 Biała Krakowska
 miasta: Biała Piska, Biała Podlaska, Biała Rawska
 wsie: Biała Błotna, Biała Druga, Biała Giżycka, Biała Góra, Biała Kolonia, Biała Niżna, Biała Nyska, Biała Olecka, Biała Panieńska, Biała-Parcela, Biała Pierwsza, Biała Rządowa, Biała Straż, Biała Wielka, Biała Wieś, Biała Woda
 cieki: Biała Głuchołaska, Biała Lądecka
 Bílá
 Biełaja
 Biełyj
 Bjała
 Bjała

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Nazwy miejscowości w Polsce